Okręty US Navy o nazwie USS "Chesapeake":
 Pierwszy USS "Chesapeake" był 38 działową fregatą. W służbie w latach 1800-1813.
 Drugi USS "Chesapeake" był slupem. Nosił nazwę "Patapsco". Zwodowany w 1799, sprzedany w 1801.
 Trzeci USS "Chesapeake" był barkiem. Jako jednostka szkolna był w sużbie w latach 1900-1910. Przemianowany na "Severn" w 1905. Okręt baza okrętów podwodnych od 1910. Wycofany ze służby w 1916.
 Czwarty USS "Chesapeake" (ID-3395) był okrętem pomocniczym. W służbie od marca do października 1919.
 Piąty  SS "Chesapeake" (AOT-5084) był zbiornikowcem. W służbie w latach 2000-2009.

Chesapeake